Caiuensi – abitanti di Caiuá
Caiuensi – abitanti di São João do Caiuá